Caroline de Bourbon (1798-1870), titrée duchesse de Berry ;
 Caroline de Bourbon (1820-1861), titrée « comtesse de Montemolín ».
Homonymie capétienne